O Estádio Municipal de Elvas é um complexo que inclui três campos de futebol e um pavilhão desportivo em Elvas e que tem capacidade para cerca de 20 000 espectadores entre os campos de futebol e capacidade para cerca de 750 espectadores no pavilhão, todos renovados pela câmara municipal.

Campos de Elvas 
O principal é o Campo Domingos Carrilho Patalino, cuja capacidade é para 15.200 espectadores, com cerca de 10% dos lugares cobertos. Todos os campos do Estádio Municipal de Elvas possuem piso sintético, sendo que no caso do Patalino é um piso de qualidade duas estrelas da FIFA. É usado pelo "O Elvas Clube Alentejano de Desportos". para os seus jogos de futebol sénior e de formação das equipas de juniores e juvenis.

Incluídos também no complexo está o campo numero 2, o Campo Pedro Barrena, com capacidade para 2.700 espectadores e com bancadas cobertas, é utilizado completamente pelas restantes camadas de formação de "O Elvas" CAD. O campo número 3 do complexo é o Campo António Semedo, com capacidade para cerca de 2.100 espectadores e que é maioritariamente utilizado pelas equipas de formação do "Clube de Futebol Os Elvenses".  

O Pavilhão Desportivo Municipal de Elvas foi construído para dar resposta às necessidades de prática desportiva do associativismo do concelho, da Educação Física curricular, de complemento curricular e de enriquecimento da população em geral, o espaço é utilizado pelas equipas das escolas do concelho para a prática dos torneios do desporto escolar. O pavilhão é também utilizado pela equipa de futsal sênior e de formação "Belhó e Raposeira", que competem nas divisões da AF de Portalegre. 

Para além destes, a cidade fortificada possuí ainda o Estádio Municipal de Atletismo de Elvas com relvado natural e pista sintética de 8 corredores e uma capacidade de 2 200 espectadores. Este foi construído em 2001 num investimento de 4,5 milhões de euros por parte da Câmara Municipal de Elvas. Além de outros, este é maioritariamente utilizado pelo "Rugby Clube de Elvas", apesar de receber também as formações dos clubes de futebol da cidade abaixo das idades de 12 anos.

Mais instalações 
No concelho de Elvas é possível ainda encontrar mais 3 campos de futebol com relvados sintéticos, todos eles com bancada com capacidade para 600 espectadores:

Campo de Futebol de Vila Boim (Hispanolusa de Vila Boim);

Campo de Futebol da Terrugem (JD Terrugem);

Campo de Futebol Picão Caldeira em Santa Eulália (ADJ Santa Eulália); 

No concelho podem também ser encontrados três outros pavilhões, todos cobertos, o Coliseu de Elvas é um espaço multiusos com capacidade máxima de 7500 espectadores, é a maior sala de espetáculos do Alentejo, do Sul de Portugal e, até, uma das maiores e melhores da Península Ibérica, foi inaugurado em setembro de 2006. O Pavilhão Desportivo da Boa-Fé e o Pavilhão Desportivo de Vila Boim, direcionados para a prática lúdico desportiva. Os pavilhões proporcionam à população do concelho um conjunto de condições únicas para a prática do desporto. Ainda é possível encontrar outras instalações desportivas de Elvas espalhadas pelo conselho. 

Estádios de Portugal
Desporto em Elvas
Construções desportivas do distrito de Portalegre